

Plaatsen

Verenigd Koninkrijk 
 Goodwood House met landgoed in West-Sussex en onder andere: 
 Goodwood Circuit, auto- en motorracecircuit
 Chichester/Goodwood Airport, vliegveld met drie landingsbanen van gras
 Goodwood Racecourse, paardenrace baan
 Goodwood (autofabriek), fabriek waar auto's van Rolls-Royce Motor Cars gemaakt worden.

Australië 
 Goodwood (Zuid-Australië), plaats in Zuid-Australië
 Goodwood (Tasmanië), plaats in Tasmanië

Canada 
 Goodwood (Nova Scotia), plaats in Nova Scotia
 Goodwood (Ontario), plaats in Ontario

Nieuw-Zeeland 
 Goodwood (Nieuw-Zeeland), plaats nabij Palmerston

Zuid-Afrika 
 Goodwood (Zuid-Afrika), plaats nabij Kaapstad

Verenigde Staten 
 Goodwood Plantation, plantage nabij Tallahassee, Florida
 Goodwood (Richmond), plaats in Massachusetts

Evenementen 
 Goodwood Festival of Speed, een motorsportevenement in het Verenigd Koninkrijk
 Goodwood Revival, een motorsportevenement in het Verenigd Koninkrijk
 Glorious Goodwood, een paardenrace-evenement in het Verenigd Koninkrijk

Historisch 
 Goodwood Trophy:
 Goodwood Trophy 1948
 Goodwood Trophy 1949

Overig 
 Operatie Goodwood, offensief in de Tweede Wereldoorlog